Рујница могу бити:
 Рујница (биљка),
 Рујница (Завидовићи), насељено мјесто у општини Завидовићи, Република Србија
 Рујница (Цазин), насељено мјесто у општини Цазин, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ